Grand Prix Holandii 1981 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 30 sierpnia 1981, po raz 26. na torze Zandvoort.

28. Grand Prix Holandii, 26. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1981
1981 w Holandii